Dornstetten ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Dornstetten, Stadt im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Dornstetten (Unterdießen), Kirchdorf der Gemeinde Unterdießen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern; früher selbständige Gemeinde

Siehe auch:
 Bahnstrecke Dornstetten–Pfalzgrafenweiler
 Dornstetter Waldgeding
 Königskanzel Dornstetten, Aussichtsturm bei Dornstetten, Baden-Württemberg
 Lechstaustufe 13 – Dornstetten, Staustufe des Lechs bei Dornstetten, Bayern